

Astronomie 
 Boogschutter (sterrenbeeld), het astronomische sterrenbeeld Boogschutter.
 Sagittariusarm, een van de spiraalarmen van het melkwegstelsel.
 SagDIG, Sagittarius Dwarf Irregular Galaxy, een klein sterrenstelsel aan de rand van de Lokale Groep.
 Sagittarius Dwarf Elliptical Galaxy, een klein sterrenstelsel nabij het melkwegstelsel.
 Sagittarius A,  een compacte bron van radiostraling in het centrum van het melkwegstelsel.

Astrologie 
 Boogschutter (astrologie), het astrologische teken Boogschutter.

Biologie 
 Sagittaria, een geslacht van waterplanten
 Sagittarius, een geslacht waarvan de secretarisvogel de enige nog levende vertegenwoordiger is

Muziek 
 Sagittarius (band), een Amerikaanse rockgroep uit de jaren zestig